Makgothi ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Makgothi (1928–2011), südafrikanischer Politiker
 Lesego Makgothi, lesothischer Politiker